

Patronyme 
Pizzi est un patronyme italien, porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne :
 Angelo Pizzi (1775-1819), sculpteur italien
 Fausto Pizzi (né en 1967), footballeur italien.
 Gioacchino Pizzi (1716-1790), littérateur italien.
 Juan Antonio Pizzi (né en 1968), footballeur argentin naturalisé espagnol.
 Nilla Pizzi (1919-2011), chanteuse italienne.
 Pier Luigi Pizzi (né en 1930), metteur en scène italien.

Pseudonyme 

 Pizzi (né en 1989), Luís Miguel Afonso Fernandes, footballeur portugais.

Patronyme italien